Сезон ФК «Барселона» 2010—2011 - 111-й за ліком сезон футбольного клубу Барселона і його 80-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. 

Команду вважають найвидатнішою в історії Барселони. Сер Алекс Фергюсон назвав цей склад найкращим, що він колись бачив.

Гравці

Склад команди 

Загальна ціна складу: €154,5 мільйона

З юнацької системи 
Станом на 1 вересня 2010.

Гравці прийшли / пішли

Прийшли 

Загальні витрати:  €71,5 мільйона

Пішли 

Загальний прибуток:   €67,5 мільйона.

Витрати:  €4 млн..

Командна статистика

Командна статистика 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!
!Ла-Ліга
!Ліга чемпіонів
!Копа-дель-Рей
!Статистика загалом
|-
|align=left| Ігор зіграно          || 38 || 13 || 9 || 60
|-
|align=left| Ігор виграно             || 30 || 9 || 5 || 44 
|-
|align=left| Ігор внічию           || 6 || 3 || 2 || 11
|-
|align=left| Ігор програно            || 2 || 1 || 2 || 5
|-
|align=left| Голів забито             || 95 || 30 || 22  || 147
|-
|align=left| Голів пропущено         || 21 || 9 || 6 || 36
|-
|align=left| Ударів по воротах                 || 588 || 198 || 135 || 921
|-
|align=left| Кутових білячужих воріт           || 254 || 59 || 67 || 380
|-
|align=left| Кутових білявласних воріт       || 137 || 24 || 30 || 191
|-
|align=left| Гравців використано          || 28 || 26 || 25 || 29
|-
|align=left| Положено поза грою              || 148 || 46 || 30 || 224
|-
|align=left| Порушень правилпроти команди        || 537 || 204 || 138 || 879
|-
|align=left| Порушень правилкомандою       || 390 || 132 || 87 || 609
|-
|align=left| Жовтих карток          || 73 || 12 || 10 || 95
|-
|align=left| Червоних карток             || 2 || 1 || 0 || 3
|-

Статистика складу

Дисциплінарні показники 

Востаннє оновлено 28 травня.

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Усі турніри 
Барселона взяла участь у всіх основних змаганнях: Ла-Ліга, Ліга чемпіонів УЄФА і Копа-дель-Рей.

Суперкубок Іспанії

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Примітки

Посилання 
 

Барселона
2010—2011